Disguise () — пятый студийный альбом американской метал-группы Motionless in White, выпущенный 7 июня 2019 года. Является первым альбомом группы, в записи которого участвовал бывший гитарист Ice Nine Kills Джастин Морроу, заменивший Девина «Ghost» Солу, и не принимал участие клавишник Джош Болз.

Об альбоме 
6 мая 2018 года Крис Черулли сообщил в Instagram, что новый альбом выйдет в 2019 году. Также он объявил, что наряду с Райаном Ситковски и Рикки Олсоном начнёт работать над ним перед летним фестивалем Warped Tour.

17 апреля 2019 года стало известно, что альбом будет называться Disguise. В тот же день группа выпустила два сингла с альбома — «Disguise» и «Brand New Numb». Также были опубликованы список композиций и обложка альбома, созданная Заком Данном.

10 мая группа выпустила третий сингл — «Undead Ahead 2: The Tale of the Midnight Ride» и видеоклип к нему.

Отзывы критиков 

Альбом получил смешанные отзывы музыкальных критиков. Рецензент сайта Already Heard Иэн Кенуорти, давший оценку 3,5 из 5, отметил, что «в лучшем случае Disguise представляет собой вычурный хаотичный заряд металкора с готическим привкусом, однако в некоторых местах он допускает пробелы, особенно когда группа отступает из зоны комфорта». Карлос Зелая из Dead Press! поставил оценку 4 из 10 и указал, что «относительно их пятого альбома, Disguise, вы уже вполне знаете, что можно ожидать, так как альбом изобилует их фирменным готическим металом с оттенками индастриала и местами слегка погружается в ню-метал». Адам Райс из Wall of Sound дал альбому оценку 3,5 из 5, отметив: «Motionless in White снова сделали это, и, хотя не все песни великолепны, это здоровое сочетание разных стилей и жанров, которое удовлетворит любой музыкальный вкус».

Список композиций

Участники записи 

 Motionless in White
 Крис «Motionless» Черулли — вокал, гитара
 Райан Ситковски — гитара, бас-гитара, бэк-вокал (трек 4)
 Рикки «Horror» Олсон — ритм-гитара, бас-гитара, бэк-вокал, вокал (6)
 Джастин Морроу — бас-гитара, бэк-вокал
 Винни Мауро — барабаны

Дополнительный персонал
 Дрю Фулк — продюсер, сведение, композиция
 Том Хейн — инжиниринг, композиция
 Джефф Данн — инжиниринг
 Джастин Деблик — вокальный инжиниринг, редактирование
 Джонни Эндрюс и Гайапатра — композиция
 Дейв Рат — A&R
 Ким Шон — менеджмент
 Зак Данн — обложка
 Шон Смит — обложка
 Линдси Адлер — фотография

Чарты

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Motionless in White